Dods kan syfta på:

 Darren Dods (1975–), en skotsk fotbollsspelare
 Walter Dods

Se även
 Day of Defeat: Source